Les Fonts, nucli de població repartit entre els municipis de Terrassa i Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental
 Les Fonts (Alcalà de Xivert), nucli costaner al terme municipal d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat, País Valencià)  
 Les Fonts (Calce), antic poble de què només en roman el Mas de les Fonts, al municipi rossellonès de Calce
 Les Fonts (l'Estany), paratge del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès
 Les Fonts (Sant Martí de Canals), partida rural del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Les Fonts d'Aiòder, municipi de l'Alt Millars (el País Valencià)
 Barranc de les Fonts, diversos indrets
 Castell de les Fonts, castell medieval d'estil romànic del segle XI al poble de les Fonts, del terme de Calce (el Rosselló)
 Estació de les Fonts, estació de ferrocarril propietat de FGC a la urbanització de les Fonts, del municipi
 Mare de Déu de les Fonts, capella del poble de Salitja, en el municipi de Vilobí d'Onyar (la Selva)
 Molí de les Fonts, a prop de l'oest de el nucli urbà de Sot de Xera (els Serrans, País Valencià)
 Plaça de les Fonts, espai públic al centre de la vila d'Olesa de Montserrat
 Plaça de les Fonts (Bakú)
 Platja de les Fonts, platja d'arena del municipi d'Alcalà de Xivert, a la comarca del Baix Maestrat (País Valencià)
 Port Esportiu de les Fonts, al municipi valencià d'Alcalà de Xivert, al Baix Maestrat
 Refugi de les Fonts, refugi de muntanya de la Parròquia de La Massana (Andorra) a la Percanela sota el Pic de Les Fonts
 Santa Maria de les Fonts, església romànica del terme comunal de Calce, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord)
 Serrat de les Fonts, serra de la Vall de Boí (Alta Ribagorça), dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici